Tune-up (englisch wörtlich für „steigernde Abstimmung“) steht für:
 allgemein für Tuning mit dem Ziel der Leistungssteigerung, siehe dort
 TuneUp Utilities, eine Software
 Tune Up!, ein Projekt von DJ Manian